Dier peut désigner :
 Anton von Doblhoff-Dier (1800-1872), homme d'État autrichien ;
 Brett Dier (1990-), acteur canadien ;
 Dirk Dier (1972-), joueur allemand de tennis ;
 Eric Dier (1994-), footballeur anglais.

Autres 
 Wakker Dier, organisation de protection animale néerlandaise fondée en 1998.

Homonymie de patronyme